

Aziende 
 Baumschlager & Eberle – studio di architettura austriaco

Persone

Artisti 
 Adam Eberle (1804-1832) – pittore tedesco
 Robert Eberle (1815-1860) – pittore tedesco
 Josef Eberle (1839-1903) – scultore tedesco
 Adolf Eberle (1843-1914) – pittore tedesco
 Syrius Eberle (1844-1903) pittore e scultore tedesco
 Abastenia St. Leger Eberle (1878-1942) – scultrice statunitense
 Ludwig Eberle (1883-1956) – pittore e scultore tedesco
 Josef Eberle (1901-1986) – scrittore tedesco
 Robert Eberle, in arte Bob Eberly (1916-1981) – cantante statunitense
 Ray Eberle (1919-1979) – cantante statunitense
 Dietmar Eberle (1952) – architetto austriaco
 Veronika Eberle (1988) – violinista tedesca

Militari 
 Gaspard Eberlé (1764-1837) – militare francese
 Edward Walter Eberle (1864-1929) – militare statunitense

Politici 
 Johann Christian Eberle (1869-1937) – banchiere e politico tedesco
 Karl Eberle (1869-1950) – politico tedesco
 Konrad Eberle (1903-1961) – politico austriaco
 Roland Eberle (1953) – politico svizzero

Scienziati 
 Johann Eberle (1798-1834) – medico e fisiologo tedesco

Sportivi 
 Josef Eberle (1901-?) – atleta ceco
 Wolrad Eberle (1908-1949) – atleta tedesco
 Hans Eberle (fl. 1938) – canoista tedesco
 Giuseppe Eberle (1922) – calciatore italiano
 Hans Eberle (1925-1998) – calciatore tedesco
 Ewald Eberle (1933) – sciatore liechtensteinese
 Vreni Eberle (1950) – nuotatrice tedesca
 Jana Eberle (1952) tennistavolista cecoslovacca naturalizzata tedesca
 Sigrid Eberle (1952) – sciatrice austriaca
 Ingrid Eberle (1957) – sciatrice austriaca
 Jörg Eberle (1962) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svizzero
 Glen Eberle (1963) – sciatore statunitense
 Emilia Eberle (1964) – ginnasta rumena
 Markus Eberle (1969) – sciatore austriaco
 Marc Eberle (1980) – calciatore tedesco
 Chantelle Eberle (1981) – giocatrice di curling canadese
 Jan Eberle (1989) – hockeista su ghiaccio ceco
 Jordan Eberle (1990) – hockeista su ghiaccio canadese
 Lucas Eberle (1990) – calciatore liechtensteinese
 Fabian Eberle (1992) – calciatore liechtensteinese